Das Tournament of Champions 1986 war ein Tennisturnier der Damen in Marco Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 31. März bis 6. April 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Marco Island